Perepatics Lilla (1975. december 16. –) magyar női nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 2003-ban Pest megyében tette le. Atlétikusságára jellemző, hogy rendszeresen műveli a hosszú távú futásokat (például a Bécs-Pozsony-Budapest szuper maraton). Női futsal játékvezetőként, kiegyensúlyozott szakmai munkájának elismeréseként 2005-ben besorolták a futsal NB. I-es bíróinak keretébe, 2006-ban az országos női játékvezetők tagja lett. Országos női és egyéb minősítésű labdarúgó mérkőzéseket vezet. 2008-ban a férfi Futsal NB. I-es labdarúgó játékvezető, ahol a harmadik bíró szerepköréből aktív mérkőzésvezetői pozícióba került.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Magyar futsal Kupa 
2009-ben a futsal Magyar Kupa döntő találkozóját Gyöngyösön rendezték, ahol az MVFC Berettyóújfalu–Colorspectrum Aramis (3:1) döntő találkozón időmérői feladatot kapott.

2010-ben Móron rendezték meg az első női futsal Magyar Kupa döntő találkozót.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) felterjesztésére 2007-ben lett női futsal nemzetközi játékvezető. 2009-ben megkapta a FIFA-jelvényt. Európából öten, a világon összesen 14-en FIFA-kerettagok. Az I. Női Világkupán az egyik elődöntőn, a Spanyolország–Portugália találkozót irányította.

Családi kapcsolat 
Férje, Márton Zsolt NB. I-es nagypályás asszisztens, futsal játékvezető.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek